George Ogden Abell, američki astronom
George Abel, kanadski hokejaš na ledu
George Edmond Brackenbury Abell, engleski državni službenik u UK i koloniji Indiji te svestrani športaš